Plagusiidae är en familj av kräftdjur. Plagusiidae ingår i överfamiljen Grapsoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Plagusiidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Plagusiidae